Послуга — дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому.
 Послуга (юр.) — це дія на користь іншої особи, результат якої споживається в процесі її виконання.
 «Послуга» — анімаційний фільм 1983 року студії Київнаукфільм, режисер — Олександр Вікен.
 «Послуга» — комедійний фільм, режисер — Дональд Пітрі (1994).